Zemljopis:
 Aconcagua, planinski vrh u Argentini, najviši vrh Južne Amerike
 Pokrajinski park Aconcagua, u pokrajini Mendoza, Argentina
 Sveučilište Aconcagua, Mendoza, Argentina
 Aconcagua (rijeka), rijeka u Čileu
 San Felipe de Aconcagua (provincija), čileanska provincija

Kultura:
 Aconcagua (1964.), argentinski film iz 1964.
 Aconcagua (videoigra)
 Aconcagua (kultura), predšpanjolska kultura Južne Amerike
 Aconcagua (rod), rod moljaca
 Aconcagua (vinska regija)

Brodovi:
 Aconcagua (parobrod iz 1922.)
 SS Aconcagua (1872.)